Елизавета Чернышёва: Чернышёва, Елизавета Арсентьевна (1916—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Чернышёва, Елизавета Петровна (урождённая Квашнина́-Сама́рина; 1773—1828) — жена графа Г. И. Чернышёва, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины меньшего креста.